Жан-Жак Эдели (; 3 февраля 1966, Ангулем, Франция) — французский футболист, защитник. Победитель Лиги чемпионов УЕФА 1992/93.

Биография

Игровая карьера 
Воспитанник клуба «Нант». Начиная с сезона 1981/82 стал выступать за фарм-клуб «Нанта» в любительской лиге, а за основной состав команды дебютировал в сезоне 1984/85, отыграв 20 матчей в Лиге 1. В 1986 и 1987 годах Эдели дважды был отдан в годичную аренду в команды «Лаваль» и «Тур», но позже вернулся в «Нант», где выступал до 1992 года и являлся игроком основы. 

В 1992 году игрок подписал контракт с клубом «Олимпик Марсель». В составе «Марселя» Эдели отыграл один сезон и вместе с командой стал победителем Лиги чемпионов УЕФА 1992/93, где в финальном матче «Марсель» со счётом 1:0 победил итальянский «Милан». Вскоре после победы Эдели оказался в центре , связанного с попыткой подкупа игроков команды «Валансьен». В результате скандала «Марсель» на два года был отправлен в Лигу 2, а Эдели был приговорён к одному году условно и пропустил два следующих сезона.

Вернулся в большой футбол в 1995 году и отыграл два сезона в высшей лиге Франции за клуб «Бастия». Затем несколько лет выступал в Швейцарии и Англии, а последние годы карьеры провёл в клубах низших лиг Франции.

Тренерская карьера 
После окончания игровой карьеры Эдели начал тренерскую деятельность. На протяжении нескольких лет он возглавлял клубы низших лиг Франции, среди которых были «Лимож», «Ангулем» и «Бонифачо». В 2014 году возглавил клуб из Кот-д’Ивуар «Африка Спорт». В сезоне 2017/18 тренировал бурундийский «Мессажер» из Нгози.

Достижения 
«Олимпик Марсель»
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1992/93
«Цюрих»
 Обладатель Кубка Швейцарии: 1999/00

Ссылки 
 
 

Футболисты Франции
Футбольные тренеры Франции
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Лаваль»
Игроки ФК «Тур»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Уолсолл»
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Авранш»
Тренеры ФК «Лимож»
Тренеры ФК «Ангулем»
Тренеры ФК «Африка Спорт»